Une vie de rêve (La Gran vida) est un film espagnol réalisé par Antonio Cuadri en 2000.
 Une vie de rêve est l'un des nombreux titres du film français Vertiges de l'amour, réalisé par Laurent Chouchan en 2001.
 Une vie de rêve est un film canado-luxembourgeois réalisé par Yves-Dominique Franck en 2005.